Skald (Noordse hofdichter), een Noordse hofdichter
 Skald (studentenvereniging), de studentenvereniging Germaanse Talen aan de UA
 Skald (stripalbum), een stripverhaal van Thorgal